Иерони́м (Жеро́м; , ; умер после 782) — франкский граф, аббат монастыря Сен-Кантен, незаконнорожденный сын франкского майордома Карла Мартелла от неизвестной по имени наложницы.

Биография 
Иероним учился в монастыре. В 9-летнем возрасте он занимался переписыванием жития своего предка, святого Арнульфа Мецкого.

Став взрослым, он получил от своего единокровного брата, майордома Пипина Короткого, титул графа, однако его владения не известны. Также Пипин поручал Иерониму некоторые миссии: в том числе, в 754 году Иероним сопровождал из Парижа папу римского Стефана II (III), где тот 28 июля короновал Пипина королевской короной.

В 775 году Иероним присутствовал на королевском собрании, которое король Карл Великий проводил в Тионвиле. По сообщению его сына, святого Фольквина, Иероним был важной фигурой в королевском окружении. Он был также аббатом монастыря Сен-Кантен.

Точный год смерти Иеронима не известен. Последний раз он упомянут в акте, датированном приблизительно 782 годом.

Семья 
Согласно житию святого Фольквина, он был сыном Иеронима и Эрхесвинды, происходившей из готской знати. Но, согласно «Gesta abbatum Sanci Bertini Sithiensium», у Иеронима был другой сын — Одуан, матерью которого показана Ирментруда, племянница аббата Сен-Дени Фулрада. Для того, чтобы разрешить данное противоречие, историк Кристиан Сеттипани высказал гипотезу, по которой у Иеронима было две жены.

1-я жена: Ирментруда, племянница Фулрада, аббата Сен-Дени. Дети:
 Одуан
 Фулрад (ум. 826), аббат Сен-Кантена в 871, аббат Лобба в 823 году
 дочь. Её сыном был Рамерик (ум. 823), аббат Лобба

2-я жена: Эрхесвинда. Возможно, она была потомком вестготского короля Реккареда I. Дети:
 Фольквин (ум. 855), епископ Теруана, святой

Также, по мнению Сеттипани, от второго брака Иеронима с Эрхесвиндой родились:
 Рихарда; муж: Нитхард, отец святого Ангильберта (ум. 814), аббат Сен-Рикьера и руководителя придворной капеллы Карла Великого.
 Рихард I (ум. после 795), граф Руана 787. По реконструкции Сеттипани, Рихард I был родоначальником династии Бивинидов.

Реконструкция потомков графа Иеронима по Сеттипани:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Внебрачное потомство Каролингов
Аббаты Сен-Кантена
Аббаты VIII века
Религиозные деятели периода Каролингов
Персоналии Франкского государства VIII века